Аула () — город в Италии, расположен в регионе Тоскана, подчинён административному центру Масса-Каррара (провинция).

Население составляет 10 456 человек (на 2004 г.), плотность населения — 172 чел./км². Занимает площадь 59 км². Почтовый индекс — 54011. Телефонный код — 00187.

Покровителем города считается , празднование 1 июня.

Ссылки 

Города Италии